John Winthrop Hackett ist der Name folgender Personen:

* John Winthrop Hackett Senior (1848–1916), australischer Politiker
 John Winthrop Hackett Junior (1910–1997), britischer General und Schriftsteller